Ortgies ist der Familienname folgender Personen:

 David Christian Ortgies (1786–1859), deutscher Pädagoge, Gründer des „Taubstummen-Instituts“ in Bremen

 Friedhelm Ortgies (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Ortgies (* um 1870; † 1937), deutscher Pistolen-Konstrukteur und Unternehmer
 Ibo Ortgies (* 1960), deutsch-schwedischer Musikwissenschaftler, Übersetzer und Bankkaufmann
 Inse-Marie Ortgies (1944–2022), deutsche Politikerin (CDU)
 Lisa Ortgies (* 1966), deutsche Fernsehjournalistin und Kolumnistin
 Vida Davida Maria Ortgies (1858–1955), Schweizer Landschaftsmalerin, Schwester von Eduard Ortgies

Siehe auch:
 Ortgies-Pistole